Насьональ 1973 () — одна из двух частей очередного профессионального чемпионата Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Зона A

Зона B

Турнир за чемпионство

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1973 на rsssf.com

1973
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1973 году